Los Stewart (La familia Stewart en Latinoamérica es una serie que está basada en hechos reales (solo la primera temporada), se creó en 2008 bajo la producción de Adolescentes Televisión (ATV). 

Debido al éxito conseguido en su país de origen se distribuyó en Hispanoamérica un año más tarde y se hizo una versión americana. 

En un principio la serie iva a ser reemplazada por un spin-off, Los Deschanel, se canceló y se le decidió el puesto a la renovación de una nueva temporada. Actualmente Los Deschanel se retomó (con el episodio piloto ya grabado) pero no sustituirá a Los Stewart de momento.

Trama 
Gira en torno de la vida de una familia normal y corriente en una casa de ensueño en la que sucederá amor, desamor, comedia, etc.

Todo empieza cuando Disney Boy (es su mote de reportero, después se descubre que se llama Joe) se múda a un nuevo Barrio en el que conoce a Ashley con la que tiene una hija, Leah, al cabo de un tiempo Ashley abandóna el pueblo y Joe quéda solo y se va dejando a su hija sola con su tía (la hermana Gemela de Joe).

En la segunda temporada Joe retorna y vuelve con Leah y nuevas sorpresas como la aparición en escena de un nuevo personaje, Ozker Deschanel, en este momento la serie daría un giro además también de la aparición de 'Rosita (después llamada Miley)'. Joe se enamora de Miley y decíden casarse todo sale mal puesto que Joe se va cuando acaba el Verano y no vuelve hasta el siguiente año.

En la tercera temporada con la Boda ya cancelada, Leah y Ozker herédan la fecha de boda de los padres de Leah y se casan (Joe se perdió este momento) y poco después de la Boda vuelve enfadado por perdérsela. 
Por fin el reencuentro tan esperado entre Miley y Joe genéra a una hija, Emily, poco después de su nacimiento se compran la casa de sus vidas y en la que sucederán cosas que harán reír y llorar...

En la cuarta temporada la serio da un giro a la trama ahora siendo la protagonista Lisa (antes Leah) que se cambia el nombre por varias razones.

Personajes 

 Laura Machirán es Leah Stewart/Lisa (Sophie) Shout ( 1 - 4 ): es la hija mayor de Joe, su madre biológica es Ashley pero ella quiere a Miley como si fuera su verdadera madre biológica. Tuvo una relación con Ozker Deschanel. En la cuarta temporada se cambia el nombre por Lisa Shout y tiene una doble identidad vampírica llamada Sophie.

 Jandro Machirán es Joe Stewart/Trey ( 1 - 4 ): es el protagonista de las tres primeras temporadas junto con Leah, en la cuarta temporada Leah cobra más protagonismo que él. Ha estado con Ashley y Miley (las dos bodas han sido canceladas siempre en el último momento).

 Eva Gutiérrez es Eva Lovato Swift/Lizzie Murder ( 4 ): es un nuevo personaje que conoce Joe (Leah ya la conocía), ella y Joe se van conociendo y todo va saliendo bien.

 ?? es Ashley ( 1 ): es un personaje más bien secundario tanto en la primera temporada como en las demás (aunque no salga) aun así siendo la madre de Leah, pierde importancia por salir muy poco en la serie.

 Rosa Folgado es Miley Stewart ( 2 - 3 ): apareció por primera vez en la segunda temporada, sufrió mucho a lo largo de la serie al igual que Joe por las diversas rupturas de la pareja. La boda entre ella y Joe fue cancelada dos veces.

 Elena Rodríguez es Emily Stewart ( 3 - 4 ): protagonizó uno o dos capítulos y después se llegó al punto de no hablar de este personaje, aunque seguía hay.

 Darío García es Ozker Deschanel ( 2 - 3 ): estuvo con Leah y ella casi se queda embarazada del (el resultado dio negativo), cortó con Lisa pero volvieron a principios de cuarta temporada aunque él no sale en esta debido a que rueda el spin-off Los Deschanel.

 Rocío Parrado es Sel Gómez ( 1 - 3 ): tuvo mucho protagonismo en la primera y segunda temporadas, en la tercera menos. Es la prima de Joe y se llevan muy bien; aparte, se ayudan mutuamente. No se sabe si aparecerá otra vez.

 Tania Jiménez es Meaghan Jette Martin/Michelle Gregory ( 1 - 4 ): este personaje es la prima de Joe (pero no de Sel) apareció en la primera temporada, en algunos de la segunda y en uno de la tercera (aparte ha sido mencionada otras veces). Nunca llegó a casarse ni nada, aunque cobra una gran importancia en la serie. Michelle Gregory en la nueva.

 Ana Sánchez es Elsie Enchanted F. ( 3 - 4 ): Es la mejor amiga de Joe. No sale en muchos capítulos de la cuarta temporada.

 Ana Santana es Ashley Stewart Tisdale ( 2 ): Ashley la prima más cercana de Joe, aparece unos capítulos y se va terminando la serie.

 ?? es Joe Gafasao ( 1 - 3 ): siempre fue un personaje secundario, era un amigo de Joe que se fue en la tercera temporada. No renueva para una cuarta temporada.

 Sheila Picardo es Ann García ( 1 -? ): es la gemela de Joe, se descubre en la primera temporada. En la segunda temporada no estuvo muy presente. Actualmente no se sabe si volverá a su rol de Ann García en la cuarta entrega pero se espera que si por su importancia en la serie.

 Almudena Vega es The Sweet Rocker  ( 3 - 4 ): su verdadero nombre es Demi, es la hermana de Joe en la tercera entrega. Renueva para la cuarta temporada.

 David Gil es Nick G.Jonas ( 4 ): aparece por primera vez en la cuarta temporada (aunque había sido mencionado en la primera), es el amigo de Joe en la infancia. Su role dura 3 episodios, en el último muere.

 ?? es Selena P.S. ( 4 ): es una nueva chica recién llegada al vecindario que trava amistad con Elsie y Joe.

 Taylor Lautner L., Kristen, Don C., Selena Lesv, Sergio y Samantha Oxford son cinco nuevos personajes.

Banda sonora 
La banda sonora es un CD doble con todas las canciones de las tres temporadas. Salió en agosto de este año con una recopilación de canciones de artistas conocidos escuchados en la serie como Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato o Ashley Tisdale y el tema de cabecera de la serie. 

{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" 
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! colspan="4" style="background: LightSteelBlue;" | Banda sonora
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! N.º !! Título !! Intérprete(es) !! Álbum Original
|-
| 1 
| Party in the U.S.A.
| Miley Cyrus
| The Time of Our Lives
|-
| 2
| True Friend
| Hannah Montana
| Hannah Montana 2
|-
| 3
| He Could Be The One
| Hannah Montana
| Hannah Montana 3
|-
| 4
| I Wanna Know You
| Hannah Montana ft. David Archuleta
| Hannah Montana 3
|-
| 5
| Falling Down
| Selena Gómez 
| Kiss & Tell
|-
| 6
| Here We Go Again
| Demi Lovato
| Here We Go Again
|- 
| 7
| Gift of a Friend
| Demi Lovato
| Here We Go Again
|-
| 8 
| Naturally
| Selena Gómez
| Kiss & Tell
|- 
| 9
| Paranoid
| Jonas Brothers
| Lines, Vines and Trying Times
|-
| 10
| Fly with Me
| Jonas Brothers
| Lines, Vines and Trying Times
|-
| 11
| La La Land
| Demi Lovato
| Don't Forget
|-
| 12
| Don't Forget
| Demi Lovato
| Don't Forget
|-
| 13
| Falling Down
| Selena Gómez
| Kiss & Tell
|- 
| 14
| Love Story
| Taylor Swift
| Fearless
|-
| 15
| You Belong with Me
| Taylor Swift
| Fearless
|-
| 16
| All the way Up| Emily Osment
| All The Right Wrongs
|-
| 17
| When I Look At You| Miley Cyrus
| The Time of Our Lives
|-
| 18
| It's Alright, It's OK| Ashley Tisdale
| Guilty Pleasure
|-
| 19
| Crank It Up| Ashley Tisdale
| Guilty Pleasure
|-
| 20
| Remember December| Demi Lovato
| Here We Go Again
|-
| #
| The Stewarts| Theme Song
| The Stewarts Soundtrack
|}

 Curiosidades 
 Leah no es la hija biológica de Miley, sin embargo Emily si.
 Muchos de los personajes tienen nombres de estrellas famosas.
 Tiene un final alternativo.
 En la edición especial del DVD de la primera temporada la Serie tiene 32 capítulos (incluyendo el final alternativo y un capítulo nunca vísto).
 Miley antes de llamarse así se llamaba 'Rosita'.
 Joe Stewart llega al vecindario con el apodo de 'Disney Boy', su trabajo es ser reportero.
 El apellido 'Stewart' solo es mencionado por alguno de los actores en la 3.ª temporada aun siendo el título de la Serie desde la priméra.
 Para escoger a los actores/actrices no tuvieron que presentarse al Casting.
 La Serie tiene una versión americana protagonizada por Lucas Till, Miley Cyrus y Brenda Asnicar.
 La Serie está basada en hechos reales pasados en Tuenti.
 En el episodio suprimido Extra del DVD, Leah del Futuro se usaron efectos especiales y no tiene nada que ver con el resto de la Trama de la Serie excepto en algunas ocasiones.
 Leah del Futuro (Leah's of the Future) no tiene la misma trama en América que en España (en América es un especial de Halloween).
 En algunos episodios Joe llama a Leah como Laura.
 Darío (Ozker en la serie) lleva tatuada una L de Laura (Leah en la serie) en la vida real.
 El episodio La Caja (2.ª Temporada) es el más visto de la Serie.
 Joe en la primera y segunda temporada tenía el pelo negro.
 La madre de Joe solo sale en la primera temporada, después no se vuelve a saber nada de ella.
 Actualmente se rueda la cuarta temporada.
 Joe y Leah se tratan como padre e hija en la vida real.
 Los Jonas Brothers aparecen en un capítulo como invitados especiales, la trama de este capítulo gira en torno al concierto en España.
 En diciembre de este año saldrá un DVD bajo el nombre de Los Stewart: La historia jamás contada con los secretos de la serie, contenido extra y un adelanto de la próxima temporada.
 La serie se comercializó en Los Sims 3 con los skins oficiales de los personajes.
 Se promocionó en un evento oficial de Tuenti.
 Tiene un Spin-off llamado Los Deschanel.
 Al principio estaba basada en hechos reales (primera temporada) pero por el éxito conseguido se siguieron desarrollando guiones para el resto de las temporadas (que ya no eran sucesos reales).

 Productos derivados de la Serie 

 DVD 

 Los Stewart: Primera Temporada.
 Los Stewart: Segunda Temporada.
 Los Stewart: Tercera Temporada.
 Los Stewart: La Trilogía.
 Los Stewart: La historia jamás contada.
 Los Stewart: Edición Especial.
 Los Stewart: Cuarta Temporada (Próximamente).
 Guerra de Familias: ¡Juntos pero no revueltos! (Próximamente).
 Pack Combo en DVD y Blu-ray.

 Música 

 Banda sonora oficial de Los Stewart.
 Banda sonora oficial de Los Stewart (CD + DVD).
 Los Stewart y los Deschanel: Éxitos de Navidad (diciembre de 2009).

 Libros 

 Los Stewart: Priméros días del vecindario ( 1 - 4 ).
 Los Stewart: Un nuevo miembro en la familia ( 5 - 10 ).
 Los Stewart: Un nuevo comienzo ( Segunda temporada entera ).
 Todo sobre los Stewart.
 Los Stewart: The Junior Novel.

 Juegos 

 Los Stewart: El videojuego (Wii, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS, Xbox y PC)

 Figuras 

 En 2008 salieron a la venta diversas muñecas sobre la serie, estas eran: Ashley, Leah y Miley. Más tarde salieron las figuras oficiales de la serie para coleccionar. Por último salió para recordar los momentos de la primera temporada junto con el lanzamiento del DVD, El bebé Leah que era un muñeca para cuidar.

 Moda 
 En esto se incluye la línea de ropa oficial de la serie y zapatos, complementos, maquillaje y colonias/perfumes/desodorante.

 Revistas 
 Revista oficial de la serie.

 Papelería 
 Libretas, lápices, rotuladores, agendas y otros tipos de material escolar salieron a la venta en septiembre de 2009 para promocionar la vuelta al colegio.

 Entretenimiento 
 Juegos de mesa (Monopoly, parchís, puzles,...) y otros (Twister, Micrófonos,...).

 Otros 

 Se han hecho diversos productos especiales limitados para Halloween (Disfraces, complementos, calabazas, golosinas,...), San Valentín (Baúles, flores, papelería, corazones, tazas,...), Navidad (Papelería, tazas, gorros de Papa Noel/Santa Claus,...) y Verano (Toallas, cubos de playa, gafas y tubos, productos de surf,...) entre otros.
 También existen productos a pilas/baterías como móviles, radiocasetes, reproductores de DVD, portátiles, MP4, etc.

 Recepción 
En la noche del estreno, la serie promedió 5 millones de televidentes y el último capítulo de la primera temporada alcanzó los 16.1, que había sido la cifra más alta de toda la serie hasta el estreno de la segunda temporada, 16.8, y este superado por el estreno de La Caja, 17.9.

 Proyectos futuros o en desarrollo 

 Spin-off 

Se pensó llevar la serie a un nuevo nivel, centrando la historia en Ozker Deschanel y Lisa Shout, este proyecto se canceló al poco tiempo y actualmente ha sido retomado por la cadena de televisión.

La posible trama que se ha comunicado hasta la fecha trata sobre como vive Lisa entre Los Deschanel.

Esta vez aunque se retome la idea, Los Stewart seguirá desarrollando serie con este spin-off en pantalla incluso podría haber un crossover.

 Posíble película 

Se esperaba que saliera en el 2010, se canceló sustituyéndola por la cuarta temporada. 

Se escribió un guion basándose en el futuro proyecto Los Deschanel que trataba sobre como Leah y Ozker empezaban una nueva vida esta trama se cambió debido a que se canceló el spin-off de Los Deschanel en su lugar se ha propuesto una nueva desconocida hasta la fecha.

Con el proyecto retomado de Los Deschanel se podría volver a retomar el primer borrador del guion basándose en este spin-off y la película saldría en 2011.

Se han barajado dos títulos de momento que son Los Stewart: La Película y Los Stewart: ¡Salto a la Gran Pantalla!.

Hace poco se anunció la nueva posíble trama que se basaría en Los Stewart, Joe, Eva, Emily, Lisa, Ozker y la familia de este se van de viaje de vacaciones a una isla paradisíaca. Todo va bien hasta que el avión sufre un accidente y caen en el destino equivocado, una isla ("Benahoare") en medio del atlántico que nadie conoce, el piloto muere debido a que las hélices del avión le cortan la cabeza y quedan atrapados allí, esto desencadenaría discusiones, dramas, comedia y momentos emblemáticos en la historia de Los Stewart (este sería el final de la serie para dar paso a Los Deschanel).

 Versión americana 

Los derechos los tiene ABC y las películas son de Touchstone Pictures (Walt Disney Pictures) y en España no los tienen Aurum (Distribución), Disney. España y ATV.

Sigue la historia al pie de la letra incluyendo todas sus películas y temporadas, excepto porque esta versión está preparando una tercera película de la saga en 3D, The Stewarts: Big Adventure on 3-D! Live the Experience'' que en un principio no se lanzará en España.